Enredo — trama de uma história 
 Hachura — técnica artística denominada "trama" em português europeu 
Trama (gravadora) — gravadora musical
Trama (tecelagem) — fios horizontais e transversais

Desambiguação